FMS est un sigle qui peut désigner :

organisations
 Fédération mondiale des sourds, une organisation non gouvernementale internationale pour les sourds ;
 Fondation pour la mémoire de la Shoah, une institution française créée en 2000 ;

informatique
 Flash Media Server, le serveur de diffusion vidéo développé par Adobe ;
 Fortran Monitor System, un ancien système d'exploitation d'ordinateur ;
 Freenet Messaging System, un logiciel de messagerie pour le réseau Freenet ;

autres
 , une adaptation du bus Controller area network pour les véhicules de transport en commun ;
 Foreign Military Sales, un programme américain de soutien aux exportations d'armement ;
 Flight management system (en français, système de gestion de vol), en aéronautique ;
 fermentation en milieu solide ;
 Fisichella Motor Sport, une équipe de sport automobile ;
 Flexible manufacturing system (en français, Atelier flexible).

F.M.S. ou f.m.s. est un sigle qui peut désigner :
 Institutum Fratrum Maristarum a Scholis (en français, Frères maristes), une congrégation laïque masculine enseignante.